Sant Julià i Santa Basilissa o Julià i Basilissa (? - ~304), parella d'esposos, morts com a màrtirs 
 Sant Julià i Santa Basilissa de Fortià, església parroquial del poble de Fortià (Alt Empordà)
 Sant Julià i Santa Basilissa de Jújols, església parroquial del poble de Jújols (Conflent)
 Sant Julià i Santa Basilissa o Sant Julià d'Ordis, església parroquial del poble d'Ordis (Alt Empordà)
 Sant Julià i Santa Basilissa de Terrats, església parroquial de la comuna de Terrats (Rosselló)
 Sant Julià i Santa Basilissa o Sant Julià de Verges, església parroquial al poble de Verges (Baix Empordà)
 Sant Julià i Santa Basilissa de Vilanova de Raò, església romànica desafectada de Vilanova de la Raó (Rosselló)
 Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac, església del nucli de Vulpellac (municipi de Forallac, Baix Empordà)